Чиполла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чиполла, Бруно (, род. 1952) — итальянский рулевой (академическая гребля), олимпийский чемпион 1968 года
 Чиполла, Карло (1922—2000) — итальянский историк экономики, лауреат премии Бальцана.
 Чиполла, Клаудио (род. 1955) — епископ Падуи.
 Чиполла, Флавио (род. 1983) — итальянский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.